Парнас — гірський масив у Греції.
 Парнас — гора у Передньому хребті, в Скелястих горах (штат Колорадо, США)
 Парнас — французька літературна школа, основним принципом якої було гасло мистецтва заради мистецтва.
 Парнас — станція Жовтневої залізниці.
 Парнас — станція Петербурзького метрополітену.